Esta é uma lista de vulcões da ilha da Islândia, no Oceano Atlântico.

Fontes

Ver também
Vulcanologia da Islândia

 
Listas de vulcões